Суперкубок Хорватии по футболу 1994 года () — 3-й розыгрыш Суперкубка Хорватии, в котором встречались чемпион страны сезона 1993/94 сплитский «Хайдук» и обладатель Кубка Хорватии 1993/94 загребская «Кроация». Первая встреча состоялась 24 июля 1994 года на домашнем стадионе «Хайдука» Полюд, за игрой наблюдали около 30 000 зрителей. Ответная игра прошла через неделю на домашнем стадионе «Кроации» Максимир, за игрой наблюдали около 15 000 зрителей.

До этого матча «Кроация» 1 раз принимала участие в розыгрышах Суперкубка Хорватии и проиграла, «Хайдук» — 2 раза и дважды выигрывал его.

Обладателем Суперкубка Хорватии 1994 года стал «Хайдук», оказавшийся более удачным в серии пенальти со счётом 5:4. Первый матч в Сплите закончился минимальной победой «Хайдука», через неделю «Кроация» одержала победу с тем же счётом и судьба титула решалась в серии послематчевых пенальти.

Матчи

Первый матч

Второй матч

Ссылки 
 Суперкубок Хорватии 1994 на сайте hrnogomet.com

1994
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1994 году
Спортивные соревнования в Сплите
Июль 1994 года
События 24 июля
Спортивные соревнования в Загребе
События 31 июля